Iers rugbyteam (mannen)
 Iers rugbyteam (vrouwen)